Perieres ist ein antiker griechischer männlicher Personenname.

Herkunft und Bedeutung 

Altgriechisch , der Erwählte oder der Erste.

Varianten 

 Periëres

Bekannte Namensträger 

 ein Sohn des Aiolos, siehe Perieres (Sohn des Aiolos) 
 ein König von Sparta, siehe Perieres (König von Sparta)
 der Wagenlenker des Menoikeus, siehe Perieres (Wagenlenker) 
 ein Pirat von Sizilien, siehe Perieres von Chalkis

Männlicher Vorname